Maria-vom-Berg-Karmel-Kirche ist eine Kirche oder Kapelle, die dem Patrozinium Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel unterstellt ist. Patronatsfest ist der Gedenktag am 16. Juli, der auch „Skapulierfest“ genannt wird.

Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel ist die Schutzpatronin der Karmeliten der alten Observanz und der Unbeschuhten Karmeliten, daher sind einige Klosterkirchen des Karmels ihrem Patrozinium geweiht. Die Anrufung als Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel bezieht sich auf das Karmelgebirge im Heiligen Land, , abgeleitet von kerem el, ‚Weingarten Gottes‘.

 Hauptkirche ist die Klosterkirche des Karmels Stella Maris in Haifa
 zu Klosterkirchen siehe auch Karmelitenkloster und Karmelitinnenkloster
 zahlreiche dieser Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen
 hierzu können auch die Kirchen Maria vom Skapulier gerechnet werden, die an die legendarische Übergabe des Skapuliers an den Generalsuperior der Karmeliten, Simon Stock, erinnern. 
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien und ähnliches

Liste der Maria-vom-Berg-Karmel-Kirchen

Angola 
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Luanda)|Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Luanda

Argentinien 
Gemeinden A–Z
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Junín, Buenos Aires
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Lobos, Buenos Aires
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Rosario, Santa Fe
  Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen, Kathedrale von Santiago del Estero
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Zárate, Buenos Aires

Brasilien 

Bundesstaaten, dann Gemeinden A–Z
 Amazonas
  Catedral de Nossa Senhora do Carmo, Parintins

 Bahia
  Catedral de Nossa Senhora do Carmo, Bom Jesus da Lapa
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Cachoeira (Ordenskirche)
 Convento e Igreja do Carmo de Salvador, Salvador
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Salvador (Ordenskirche)

 Ceará
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Itatira

 Goiás
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Goiás Velho (Cidade de Goiás)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Nova Veneza-GO
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Pirenópolis

 Maranhão
 Igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo, São Luís (Kirche des Konvents)

 Minas Gerais
  Basílica de Nossa Senhora do Carmo, Borda da Mata
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Carmo da Mata
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Carmópolis de Minas
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Diamantina
 Capena do Carmo, Furquim, Mariana
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Mariana
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Sabará
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, São João del-Rei
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Serro

 Pará
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Belém (Kirche des Konvents)
 Capela da Ordem Terceira, Belém (Kapelle des Konvents)

 Paraíba
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo, João Pessoa (Ordenskirche)

Pernambuco
 Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, Goiana (Ordenskirche)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Olinda (Kirche des Konvents)
  Basilika Unserer Lieben Frau vom Berg Karmel (Recife), (Ordenskirche)

 Piauí
 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, Piracuruca

 Rio de Janeiro
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Angra dos Reis (Kirche des Konvents)
 Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, Angra dos Reis (Ordenskirche)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, Carmo
 Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro, Lapa
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo da antiga Sé Rio de Janeiro (Ordenskirche)
 Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, Rio de Janeiro (Ordenskirche, ehem. Kathedrale)
 Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro, Rio de Janeiro

 Rio Grande do Sul
 Igreja do Mosteiro Nossa Senhora do Carmo em Porto Alegre, Cidade Baixa, Porto Alegre (Klosterkirche)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Rio Grande
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Tapes
 Igreja de Nossa senhora do Carmo, Flores da Cunha

 São Paulo
   Basilika Unserer Lieben Frau vom Berg Karmel (Campinas), Campinas
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Itu (Kirche des Konvents)
 Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Ituverava
 Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Mirassol
 Igreja da Ordem Primeira do Carmo e Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Mogi das Cruzes (Kirche des Konvents)
 Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, Santos (Ordenskirche)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, São Carlos
  Basilika Unserer Lieben Frau vom Berg Karmel, São Paulo (Ordenskirche)

 Sergipe
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo, São Cristóvão (Ordenskirche)

Chile 
  Votivkirche (Maipú), bei Santiago de Chile

China 
 , Xizhimen (), Peking
 , Wan Chai (), Hong Kong
 嘉模聖母堂 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Macau), Macau

Costa Rica 
  Catedral Nuestra Señora del Carmen, Cartago
  Catedral Nuestra Señora del Carmen, Puntarenas

Deutschland 
Gemeinden A–Z
 Klosterkirche Abensberg, Bayern
 Unsere liebe Frau vom Berge Karmel (Bräunlingen), Baden-Württemberg
 St. Maria vom Berg Kamel in Helchenried, Gemeinde Dirlewang, Bayern
 Pfarrkirche St. Maria vom Berge Karmel in Hofbieber, Ortsteil Schwarzbach, Osthessen, Bistum Fulda
 Filialkirche Unserer Lieben Frau am Berg, Füssen, Bayern
 Wallfahrtskirche Maria zum Berge Karmel in Baitenhausen, Stadt Meersburg, Baden-Württemberg
 Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel (Sollern), Markt Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Unserer lieben Frau vom Berge Karmel (Mussenhausen), Markt Rettenbach, Bayern
 Kirche Mutter Gottes vom Berge Karmel (Rositz), Thüringen

Frankreich 
 Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Châteauneuf-de-Mazenc, La Bégude-de-Mazenc, Drôme, Rhône-Alpes
 Notre-Dame-des-Carmes (Pont-l’Abbé)
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Stoppia Nova de Quercitello, Haute-Corse

Israel 
  Klosterkirche Domina Nostris Montis Carmeli des Klosters Stella Maris, , Haïfa (Karmel von Haifa, Mutterkirche aller Karmelkirchen)

Italien 

A–C
 Chiesa della Madonna del Carmine, Accadia, Apulia
 Chiesa Madonna del Carmine, Adami, Calabria
 Chiesa della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, Ca’ Emo, Adria, Veneto
 Chiesa della Madonna del Carmine, Albisola Superiore, Savona, Liguria
 Chiesa del Carmine, Alessandria, Piemonte
 Chiesa del Carmine, Amantea, Cosenza, Calabria
  Santuario della Madonna del Carmine al Combarbio, Anghiari, Toscana
 Chiesa Santa Maria del Carmine, Ascoli Piceno, Marche
 Chiesa di San Rocco, Atessa, Chieti, Abruzzo
  Basilica di Santa Maria del Carmine, Avigliano, Basilicata
 Chiesa di Convento del Carmine, Belmonte Calabro, Calabria (Kirche des Konvents)
 Chiesa del Carmine, Benevento, Campania
 Chiesa della Madonna del Carmine di Besenello, Trento
 Chiesa del Carmine, Bivona, Sicilia
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Brescia, Lombardia
 Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, Cadeo, Emilia-Romagna
 Chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Carmine, Cagliari, Sardegna
 Chiesetta di Santa Colomba in Canegrate (MI), Lombardia
 Chiesa del Carmine, Caprarica di Lecce, Apulia
 Chiesa del Carmine, Carrara, Massa-Carrara, Toscana
 Chiesa della Madonna del Carmine, Castagneto Carducci, Toscana
 Cappella della Madonna del Carmine alle Rocchette, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Toscana
  Santuario della Madonna del Carmine, Catania, Sicilia
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Catanzaro, Calabria
 Chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo, Cerignola, Apulia
 Chiesa della Madonna del Carmine, Cerreto Sannita, Campania
  Santuario della Madonna del Carmine, Chianni, Pisa, Toscana
  Santuario della Madonna del Carmine a Rivalto, Chianni, Pisa, Toscana
 Chiesa della Madonna del Carmine, Chiaviche Ronchegalli, Veneto
 Chiesa del Carmine di Cittadella, Veneto
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Ciminna, Palermo, Sicilia
 Oratorio del Carminello, Palermo
 Chiesa della Nostra Signora del Carmine, Cremolino, Piemonte

D–H
 Chiesa del Carmine, Faenza, Ravenna, Emilia-Romagna
  Basilica di Santa Maria del Carmine, Firenze, Toscana
 Chiesa del Carmine Vecchio, Foggia, Apulia
 Chiesa del Carmine a Forlì, Emilia-Romagna
 Chiesa del Carmine, Francavilla Fontana, Apulia
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Francofonte, Sicilia
 Oratorio della Madonna del Carmine, Frugarolo, Piemonte
 Chiesa del Carmine, Galatina, Apulia
 Chiesa della Nostra Signora del Carmine e Sant'Agnese, Genova (Genua), Liguria
 Chiesa di Santa Maria del Carmine di Guardiagrele, Chieti, Abruzzo
 Chiesa della Madonna del Carmine, Guardistallo, Pisa, Toscana

I–M
 Santuario di Nostra Signora del Carmine, Imperia, Liguria
 Chiesa della Santuario del Carmine, Incisa Scapaccino, Piemonte
 Chiesa parrocchiale Beata Vergine del Carmine e di Sant'Antonio Lama Mocogno, Modena, Emilia-Romagna
 Oratorio della Madonna del Carmine, Lari, Toscana
  Santuario di Nostra Signora del Carmine, Lavagna, Genova, Liguria
 Chiesa del Carmine, Lecce, Apulia
 Chiesa del Carmine, Licodia Eubea, Catania, Sicilia
 Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmine, Lodi, Lombardia
 Chiesa del Carmine, Maiori, Campania
 Chiesa della Madonna del Carmine, Marano Marchesato, Calabria
 Chiesa del Carmine, Martina Franca, Apulia
 Chiesa del Carmine, Nunziata, Mascali, Catania, Sicilia
 Chiesa di San Giacomo/del Carmine, Massa, Massa-Carrara, Toscana
 Chiesa di Santa Maria del Carmine in Mazzarino, Sicilia
 Chiesa del Carmine di Melfi, Basilicata
 Chiesa della Madonna del Carmine, Melpignano, Apulia
  Basilica di Vergine Santissima del Carmelo, Mesagne, Apulia
 Chiesa del Carmine, Messina, Sicilia<
 Chiesa di Nostra Signora del Carmine, Mezzanego, Liguria
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Milano (Mailand), Lombardia
 Chiesa del Carmine, Milazzo, Sicilia
 Chiesa della Vergine Maria del Carmine, Modugno, Apulia
 Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo/del Carmine, Montecatini Alto, Montecatini Terme, Pistoia, Toscana
  Santuario della Madonna del Carmine, Montefalcone di Val Fortore, Benevento, Campania
  Santuario della Beata Vergine del Carmelo, Montevecchia, Lombardia
 Chiesa della Santuario del Carmelo, Monza, Lombardia
 Chiesa del Carmine, Morciano di Leuca, Apulia
 Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, Mottola, Apulia
  Basilica santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore, Napoli (Neapel), Campania
 Chiesa di Maria Santissima del Carmine, Napoli (Neapel), Campania
 Chiesa di Santa Maria del Carmine e San Giovanni Battista, Napoli (Neapel), Campania
 Chiesa della Madonna del Carmine, Nardò, Apulia
 Chiesa Maria del Carmine, Noicattaro, Apulia
 Chiesa Madonna del Carmine, Norma, Lazio
 Chiesa del Carmine, Noto, Sicilia
 Chiesa del Carmine, Novara, Piemonte

O–R
 Chiesa del Carmine, Oristano, Oristano, Sardegna
 Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, Ozieri, Sassari, Sardegna
 Chiesa di Convento della Madonna del Carmine, Palmoli, Chieti (Kloster)
  Basilica di Santa Maria del Monte Carmelo, Padova (Padua), Venetia
 Chiesa del Carmine Maggiore, Palermo, Sicilia (Karmelitenkloster)
 Oratorio del Carminello, Palermo
  Santuario di Maria Santissima del Carmelo, Palmi, Reggio Calabria, Calabria
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Parma, Emilia-Romagna
 Chiesa del Carmine, Paternò, Catania, Sicilia
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Pavia, Lombardia
 Chiesa della Madonna del Carmine, Peccioli, Pisa, Toscana
 Chiesa del Carmine, Pisa, Toscana
 Oratorio della Madonna del Carmine a Micciano, Pomarance, Pisa, Toscana
 Chiesa della Beata Vergine del Carmine, Donzella, Porto Tolle, Veneto
 Chiesa della Madonna del Carmine, Pontinvrea, Savona, Ligurien
 Chiesa della Madonna del Carmine, Porto Azzurro, Livorno, Toskana
 Chiesa Madonna del Carmine, Prascorsano, Piemonte
 Chiesa del Carmine, Presicce, Apulia
  Chiesa della Santuario della Madonna del Carmine, Prunetto, Piemonte
 Chiesa del Carmine, Reggio Calabria, Calabria
 Chiesa della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, Revò, Trento
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Ripacandida, Potenza, Basilicata
 Chiesa di Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle, Roma-Trevi, (R.II), Lazio
 Cappella di Santa Maria del Carmine e del Monte Libano, Roma-Sant’Angelo, (R.XI), Lazio
 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Mostacciano in Rom, Latium
 Chiesa di Santa Maria del Carmine e San Giuseppe al Casaletto, Roma-Gianicolense, R.XI, Lazio
  Chiesa di Santa Maria in Transpontina, Roma-Borgo (R.XIV), Lazio (Titelkirche)
 Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmine, Roma-Prati (R.XXII), Lazio
 Chiesa del Carmine, Ruffano, Apulia
 Chiesa del Carmine, Russi , Emilia-Romagna

S–Z
 Chiesa del Carmine, Sabbioneta, Lombardia
 Chiesa del Carmelo, San Giovanni in Fiore, Cosenza, Calabria
 Chiesa della Nostra Signora del Carmine, Santa Margherita Ligure, Liguria
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Santa Maria di Licodia, Sicilia
 Chiesa di San Rocco, Scanno, L’Aquila, Abruzzo
 Chiesa del Carmine, Sillano (Gemeinde Sillano Giuncugnano), Lucca, Toscana
 Chiesa della Madonna del Carmine, Soldano, Imperia, Liguria
 Chiesa della Madonna del Carmine, Sutri, Lazio
 Chiesa del Carmine, Syracusa, Sicilia
 Chiesa del Carmine, Taormina, Sicilia
 Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo a Taranto (Tarent), Sardegna
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Morrocco, Tavarnelle Val di Pesa, Toscana
 Chiesa della Madonna del Carmine, Torino (Turin), Piemonte
  Santuario della Madonna del Carmine, Tornareccio, Abruzzo
 Chiesa del Carmine, Tropea, Sicilia
 Chiesa di Santa Maria dei Carmini, Venezia (Venedig)

Kanada 
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Gemeinde Lacolle, Montérégie, Québec, Kanada
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel La Corne
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel/Our Lady of Mont-Carmel Church Mont-Carmel, Prince Edward Island
 Église de paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Les Chenaux, Mauricie, Québec

Kolumbien 
Gemeinden A–Z
 Catedral de Nuestra Señora del Carmen, Granada, Meta 
 Iglesia del Carmen de Guatapé, Antioquia
  Catedral de Nuestra Señora del Carmen (Cartago)
  Basilica Nuestra Señora del Carmen, Frontino, Antioquia
  Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen, La Ceja, Antioquia
  Catedral de Nuestra Señora del Carmen, La Dorada, Caldas
  Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, Puerto Colombia, Atlántico
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Sonsón, Antioquia

Kroatien 
 Crkva Gospe od Karmena, Karmen, Orebić
 Crkva Gospe od Karmena, Veli Rat am Ufer der Bucht von Ćune

Malta 
 Parish Church of Our Lady of Mount Carmel (Fgura)
 Our Lady of Mount Carmel, Gżira
 Our Lady of Mount Carmel, San Ġiljan (St. Julian's)
 Our Lady of Mount Carmel (Carmelite Church), Valletta, Malta (Karmelitenkirche, UNESCO-Welterbe)

Mexiko 
Gemeinden A–Z
 Iglesia Nuestra Senora del Carmen, Cuautepec, Gustavo A. Madero, Federal District
 Iglesia Nuestra Senora del Carmen, Venustiano Carranza, Federal District
 Capilla Nuestra Senora del Carmen, Xalapa, Estado de Veracruz

Österreich 
Bundesländer, dann Gemeinden A–Z
 Kirche unserer Lieben Frau vom Berge Karmel (Prandtauerkirche), St. Pölten, Niederösterreich (ehemalige Karmelitinnenkirche)
 Pfarrkirche hl. Maria vom Berge Karmel Unterlaussa, Oberösterreich/Steiermark (Diözese Graz-Seckau)
 Pfarrkirche hl. Maria vom Berge Karmel Arzl, Arzl im Pitztal, Tirol
 Pfarrkirche Maria vom Berge Karmel, Wien-Favoriten (ehemalige Karmelitenkirche)

Osttimor 

 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Letefoho)|Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Letefoho

Peru 
Gemeinden A–Z
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Barrios Altos, Lima, Lima
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Miraflores, Lima
 Santuario Nuestra Señora del Carmen, Callao

Philippinen 
 Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel (Quezon-Stadt)
 Kathedrale Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel, Jolo
 Barasoain-Kirche, Malolos

Polen 
 Maria vom Berg Carmel in Bielice (Stronie Śląskie), Niederschlesien
 Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej, Chrząszczyce, Schlesien
 Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej, Godziszka, Schlesien
 Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej, Löwenstein (Lwowiec), Wojewodschaft Ermland-Masuren
 Unsere Lieben Frau vom Berge Karmel in Orzysz, Wojewodschaft Ermland-Masuren
 Kościół św. Michała i Matki Boskiej Szkaplerznej, Pommern
 Mutter Gottes vom Berge Karmel (Świętajno), Wojewodschaft Ermland-Masuren

Portugal 
Gemeinden A–Z
 Igreja do Convento do Carmo, Aveiro, Aveiro (Ordenskirche)
 Igreja do Carmo, Braga
 Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, Igreja do Carmo, Faro, Faro (Karmeliterkirche)
 Igreja do Carmo, Funchal, Madeira
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Lagos
 Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, Freguesia do Sacramento, Lissabon (Ordenskirche)
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Lumiar, Lissabon
 Capela de Nossa Senhora do Carmo (Murfacém), Almada bei Lissabon
 Nossa Senhora do Carmo da Penha bei Guimarães
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Santa Maria Maior, Viana do Castelo, Minho-Lima, Norte
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Tavira (Ordenskirche)
 Igreja do Carmo, Torres Novas
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Viana do Castelo

Russland 
 Церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской, Gattschina (Гатчина), Oblast Leningrad

Schweiz 
Orte A–Z
 Chiesa-oratorio della Madonna del Carmelo, Coldrerio, Tessin
 Chiesa di Santa Maria del Carmine, Corippo, Tessin
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo, Coglio, Maggia TI
 Kirche Unsere liebe Frau auf dem Berge Karmel, Niedergesteln, Wallis

Spanien 
Gemeinden A–Z
 Iglesia El Carmen, Burgos, Kastilien–León
 Nostra Senyora del Carme (Cala Rajada), Mallorca
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Delicias, Valladolid, Kastilien–León
 Iglesia del monasterio de las Carmelitas, Getafe, Madrid (Karmelitenkloster Nuestra Señora de los Ángeles am Cerro de los Ángeles)
 Basilika Unserer Lieben Frau vom Berg Karmel (Jerez de la Frontera)
 Iglesia parroquial del Carmen en El Pardo, Madrid, Madrid
 Iglesia y Convento del Carmen, Guadalajara, Guadalajara
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y san Luis (El Carmen y San Luis), Madrid, Madrid
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Valdemanco, Madrid
 Iglesia parroquial de la Mare de Déu del Carme, Valencia, Valencia
 Iglesia del Carmen (El Carmen), Vitoria-Gasteiz, Álava, Baskenland (Kloster El Carmen)

Tschechien 
Orte A–Z
 Kostel Panny Marie Karmelské, Kostelní Vydří, Jindřichův Hradec, Südböhmen
 Kostel Panny Marie Karmelské, Vlčí Hora, Děčín, Region Ústí
 Poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková hora, Smolotely, Příbram, Zentralböhmen
 Kostel Panny Marie Karmelské, Býkov-Láryšov, Bruntál, Moravskoslezský kraj (Mähren-Schlesien)
 Kostel Panny Marie Karmelské, Karolinka, Vsetín, Zlínský kraj (Region Zlín)

Uruguay 
 Basílica Nuestra Señora del Carmen (Montevideo)

Venezuela 
 Catedral de Nuestra Señora del Carmen, Machiques (Bundesstaat Zulia)

Vereinigte Staaten 

Bundesstaaten (engl.), dann Orte A–Z
 Our Lady of Mount Carmel Church, East Boston, Boston, Massachusetts
 Our Lady of Mt Carmel Roman Catholic Church, Greenpoint, Brooklyn, New York City, New York

Zypern 
 Karmelitenkirche (Famagusta)

Siehe auch 
 Liste von Marienkirchen – eine Übersicht
 Liste von Frauenkirchen
 Karmelitenkirche, Karmelitinnenkirche
 Karmelitenkloster, Karmelitinnenkloster

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Maria-Karmel